

Cinema 
 Don't Let Go (2002), filme independente estadunidense
 Don't Let Go (2019), filme de suspense sobrenatural estadunidense

Música 
 Don't Let Go (álbum de Isaac Hayes)
 Don't Let Go (álbum de Jerry Garcia Band)
 "Don't Let Go", canção de Bryan Adams e Sarah McLachlan da trilha sonora do filme Spirit: Stallion of the Cimarron

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música